Населені пункти в Чехії:

 Длоуга Лоучка (Оломоуц)
 Длоуга Лоучка (Світави)